Смоленская дивизия — наименование и укороченное наименование некоторых формирований Вооружённых сил Российской империи, Союза ССР и России:
 Смоленская дивизия (Российская империя) — дивизия Русской армии, Вооружённых сил Российской империи.
 42-я стрелковая дивизия (2-го формирования) — стрелковая дивизия РККА Вооружённых сил Союза ССР.
 36-я авиационная дивизия дальнего действия — авиационная дивизия дальней бомбардировочной авиации ВВС РККА и ВВС ВС СССР.
 3-я гвардейская бомбардировочная авиационная дивизия — бомбардировочная авиационная дивизия ВВС РККА и ВВС ВС СССР.
 303-я истребительная авиационная дивизия — истребительная авиационная дивизия ВВС РККА и ВВС ВС СССР.
 309-я истребительная авиационная дивизия — истребительная авиационная дивизия ВВС РККА и ВВС ВС СССР.

См. также 
 Смоленская